

Населені пункти та їхні частини

 Єдлянка — село в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Єдлянка — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Єдлянка — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Єдлянка — частина села Стара Єдлянка в гміні Усцимув Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Єдлянка — частина села Романув у гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Єдлянка — осада в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства

Примітки